DGB kan syfta på:

 DHG – en svenskutvecklad farkost som kan transportera upp till sex attackdykare och deras utrustning på och under vattenytan, se Dykgruppbåt
 DGB – en paraplyorganisation för åtta fackliga organisationer i Tyskland, se Deutscher Gewerkschaftsbund